W grupie F Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Portugalii, Węgier, Islandii i Austrii. Mecze zostały rozegrane w dniach od 14 do 22 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Austria – Węgry

Portugalia – Islandia

Islandia – Węgry

Portugalia – Austria

Islandia – Austria

Węgry – Portugalia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa F Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016